Simplificació (argument), forma d'argument i regla d'inferència a la lògica proposiconal i a la retòrica
 Anglès simplificat o Anglès bàsic
 Xinès simplificat
 Simplificació dels caràcters xinesos
 Simplificació matemàtica al càlcul simbòlic

 Simplificació de fraccions